Kamnje je ime več naselij v Sloveniji:

 Kamnje, občina Ajdovščina
 Kamnje, občina Bohinj
 Kamnje, občina Šentrupert

naselja v Sloveniji